Pöttinger steht für:
 Pöttinger von Persing, österreichisches Adelsgeschlecht
 Pöttinger Landtechnik, österreichisches Unternehmen

Pöttinger ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Pöttinger (1903–1970), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Pöttinger (1932–2005), österreichischer Kunstschmied und Dichter
 Laurenz Pöttinger (* 1964), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Markus Pöttinger (* 1978), deutscher Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Pottinger